Termin nducibilni faktor hipoksije hidroksilaza ima više značenja.

 Inducibilni faktor hipoksije-prolin dioksigenaza, enzim
 Inducibilni faktor hipoksije-asparagin dioksigenaza, enzim